Carl Zeiss (przedsiębiorca)
 Carl Zeiss (przedsiębiorstwo)
Carl Zeiss Sports Optics GmbH 
 FC Carl Zeiss Jena – klub piłkarski